Campeonato Crucero (Cruiserweight Championship en inglés) es el nombre dado a ciertos campeonatos de lucha libre profesional en base al concepto de la división crucero. Algunas empresas usan dos o más tipos o variantes de campeonatos en cruceros (NJPW o CMLL).

Dentro de los campeonatos actuales de mayor importancia mundial se encuentran el Campeonato Crucero de la WWE (de la WWE), el Campeonato Peso Pesado Junior de la IWGP (de la NJPW), el Campeonato Mundial de Peso Crucero de la AAA (deAAA), y el Campeonato de la División X de la GFW (de GFW, antes conocido como TNA e Impact Wrestling).

Formato 
En la WWE, el campeonato varió en tres ocasiones en base al peso de los luchadores. El Campeonato Peso Semipesado de la WWF, el Campeonato Crucero de la WWF/E y Campeonato Crucero de la WWE/NXT. De estos tres, el último es el más bajo sobre el peso de los luchadores, ya que se rige con un máximo de 93 kg (205 lb), a diferencia del anterior campeonato crucero (100 kg o 220 lb) y del peso ligero (98 kg o 215 lb).

En Impact Wrestling (anteriormente Total Nonstop Action Wrestling), tenían el Campeonato de la División X de la TNA/Impact pero debido a ciertos casos, el campeonato dejó de ser exclusivamente bajo un peso límite y pasó a ser un campeonato secundario.

Campeonatos activos 
Estos son algunos de los campeonatos activos en la actualidad dentro de las empresas más conocidas. Actualizado hasta el  de  de :

Otros campeonatos 

 Campeonatos activos reconocidos de empresas importantes que van en diversos formatos:

Reasignados

Retirados

Véase también 
 Lucha libre profesional
 Campeonato Mundial Peso Pesado
 Campeonato en Pareja
 Campeonato Femenino

Campeonatos de lucha libre profesional